Aardrijkskunde
 Sint-Lambrechts-Herk, deelgemeente van de Belgische stad Hasselt
 Sint-Lambrechts-Woluwe, plaats en gemeente in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Personen met de achternaam Lambrechts
 Albert Lambrechts, Belgisch politicus
 Anna Lambrechts-Vos, Nederlands componiste
 Annie Lambrechts, Belgisch rolschaatsster
 Charles Lambrechts, Zuid-Nederlands rechtsgeleerde, canonist en politicus
 Erik Lambrechts, Belgische voetbalscheidsrechter
 Esther Lambrechts, Belgisch zangeres, bekend onder de artiestennaam La Esterella
 Flor Lambrechts, Belgisch voetballer
 Frits Lambrechts, Nederlands artiest en acteur
 Jan Baptist Lambrechts, Vlaamse schilder
 Jean Lambrechts, Belgisch componist, muziekpedagoog, dirigent en muziekcriticus
 Jerôme Lambrechts, Nederlands politicus
 Jos Lambrechts, Belgisch atleet
 Jozef Lambrechts, Belgisch politicus
 Jules Lambrechts, Belgisch brouwer en politicus
 Karel Lambrechts, Belgisch politicus
 Kevin Lambrechts, Belgisch zwemmer
 Lambrecht Lambrechts, Belgisch schrijver en dichter
 Leonardus Lambrechts, Belgisch politicus
 Marc Lambrechts, Belgisch grafisch kunstenaar en kunstschilder
 Marcel Lambrechts, Belgisch atleet
 Pieter Lambrechts, Belgisch hoogleraar en politicus
 René Lambrechts, Belgisch schrijver en heemkundige
 Stefan Lambrechts, Belgisch schrijver
 Ursie Lambrechts, Nederlands politica
 Willem Lambrechts, Belgisch politicus
 Wim Lambrechts, Belgisch veldrijder

Zie ook 
 Lambrecht (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam